Акмамедов — фамилия.

 Акмамедов, Мурадгельды (род. 1951) — туркменский государственный деятель.
 Акмамедов, Сейитмамед (род. 1956) — туркменский государственный деятель.